Die Ligue 1 2009/10 war die 72. Spielzeit der höchsten französischen Fußballliga. Die Saison begann am 8. August 2009 und endete am 15. Mai 2010.

Titelverteidiger war Girondins Bordeaux, trainiert von 98er-Weltmeister Laurent Blanc. Neulinge waren RC Lens, HSC Montpellier und US Boulogne. Als erster Absteiger stand Grenoble Foot bereits nach dem 32. Spieltag fest – so früh, wie seit der Saison 1979/80 (damals Stade Brest) kein anderer Erstligist mehr. Die anderen Absteiger sind UC Le Mans und US Boulogne. Meister wurde Olympique Marseille.

Teams

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Meistermannschaft Olympique Marseille

Torschützenliste

Saisonauszeichnungen 
Die Trophäen als saisonbester Torhüter bzw. Feldspieler gingen an Hugo Lloris (Lyon) und Gervinho (Lille). Ihnen folgten auf den Podiumsplätzen Stéphane Ruffier (Monaco) vor Mickaël Landreau (Lille) im Tor bzw. Fabien Lemoine (Rennes) vor den notengleichen Florent Balmont (Lille) und Kevin Gameiro (Lorient) bei den Feldspielern.

Zuschauer 
Die Ligue 1 verzeichnete das dritte Jahr in Folge einen leichten Rückgang der Zuschauerzahlen gegenüber der Vorsaison, diesmal von 7,999 auf 7,634 Mio.; entsprechend sank der Besuch pro Spiel von 21.050 auf 20.089. Nur sieben Vereine lagen über diesem Mittelwert: Meister Marseille (50.044), Lyon (35.766), Aufsteiger Lens (34.196), Paris, Bordeaux, Saint-Étienne und Rennes. Die geringsten Zahlen verzeichneten Auxerre, Lorient, Boulogne, Valenciennes (alle knapp über 12.000), Le Mans (9.214), Nizza (8.714) und Monaco (7.893). Für Marseille gegen Bordeaux im August 2009 wurden 55.920 Eintrittskarten verkauft, dagegen wollten nur 5.358 Unentwegte die Partie Monaco gegen Le Mans sehen. Dabei waren die Stürmer der Liga torhungrig wie seit 2000/01 nicht mehr: 916 anerkannte Treffer bedeuteten einen Mittelwert von 2,41 Toren pro Spiel.

Siehe auch 
 Ligue 2 2009/10
 Coupe de France 2009/10
 Division 1 Féminine 2009/10

Weblinks 

 Offizielle Saisonstatistiken der Ligue de Football Professionelle (als PDF; abgerufen am 11. Juli 2010; 9,6 MB)

Quellen und Anmerkungen 

2009/10
Fußballsaison 2009/10